Droga krajowa nr 40 (Czechy)
 Droga krajowa nr 40 (Polska)
 Droga krajowa nr 40 (Węgry)

Zobacz też 
 Autostrada A40